Óscar Pacheco (Buenos Aires, Argentina, 15 de septiembre de 1967) es un exfutbolista argentino. Jugaba de delantero, Se desempeñó en el cargo de Asistente Técnico del Club Atlético Estudiantes. También es padre de Germán Pacheco.

Clubes

Como jugador

Como entrenador

Palmarés

Como jugador

Campeonatos nacionales

Distinciones individuales

Referencias

Enlaces externos
 Ficha en la BDFA
 Oscar Pacheco nuevo entrenador del Olmedo
 El argentino Pacheco, cuarto DT del Central Español en dos meses
 Óscar Pacheco quiere ser el ángel salvador de Macará
 Dos semanas duró Óscar Pacheco como técnico de Macará
 Oscar Pacheco dirigirá al Municipal de Cañar
 Oscar Pacheco-Claudio López, la dupla técnica del Pincha

Futbolistas del Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo
Futbolistas del Club Atlético Tigre
Futbolistas del Foot Ball Club Melgar
Futbolistas del Club Atlético Brown
Futbolistas del Club Almirante Brown
Futbolistas del Centro Deportivo Olmedo
Futbolistas de la Liga Deportiva Universitaria de Quito
Futbolistas del Club Sport Emelec
Futbolistas del Club Social y Deportivo Macará

Entrenadores del Club Atlético Estudiantes
Entrenadores del Club Social y Deportivo Macará